Lara Gut, švicarska alpska smučarka, * 27. april 1991, Ticino, Švica. 

Svojo prvo zmago v svetovnem pokalu je dosegla leta 2008 v St. Moritzu na superveleslalomski tekmi. Takrat je imela 17 let in tako postala najmlajša zmagovalka v zgodovini te hitre discipline.

Za Švico je leta 2014 in 2022 osvojila dve olimpijski bronasti medalji, obe v veleslalomu.

Dosežki v svetovnem pokalu

Skupni seštevek
 3 kristalne globuse – (1 veliki kristalni globus, 2 mala superveleslalomska)

Uvrstitve v skupnem seštevku

Zmage v svetovnem pokalu

Sklici

Zunanje povezave 

 
 

Švicarski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Švico
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švico
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švico
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2022